Aristide Beaugrand-Champagne (1876–1950) est un architecte québécois. 
 Raymond Beaugrand-Champagne (1926-2022) est un réalisateur québécois de documentaires et de l'émission Rencontres spirituelles sur Radio-Canada.
 Paule Beaugrand-Champagne (1943-) est une journaliste québécoise.
 Claire Beaugrand-Champagne (1948-) est une photographe québécoise.